Het Aziatisch-Oceanisch kampioenschap korfbal 2018 was de tiende editie van dit toernooi.

Dit was de 2e keer dat het toernooi uit 10 deelnemende landen bestond. Dit was de eerste keer dat de Filipijnen deelnamen aan dit internationale toernooi.

Deelnemers
  (gastland)
  (titelverdediger)
 
 
 
 
 
 
  
  Filipijnen

Toernooi

Poule A

Poule B

Finales

Eindstand van het toernooi

Aziatisch-Oceanische kampioenschappen korfbal
Korfbal in 2018
Sportevenement in Japan